Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1932 () проводился в городе Торонто (провинция Онтарио) c 1 по 3 марта 1932 года. Турнир проводился в 6-й раз. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился в 6-й раз.

В турнире приняло участие 8 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (в 5-й в истории чемпионатов и 5-й раз подряд) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Jimmy Congalton, это была 1-я победа, для самого Jimmy Congalton — 2-й чемпионский титул). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Arthur Hallonquist), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Murray Macneill).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команды, выходящие в тай-брейк за 1-е место

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания 

1932
Спортивные соревнования в Торонто
Спорт в Канаде в 1932 году
Март 1932 года